RAD21L1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 556 амінокислот, а молекулярна маса — 63 324.

Задіяний у таких біологічних процесах, як розходження хромосом, мейоз, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у ядрі, хромосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки